Porcaro ist der Name
 der französischen Gemeinde Porcaro

Porcaro ist der Familienname folgender Personen:
 Giorgio Porcaro (1952–2002), italienischer Kabarettist, Komiker und Schauspieler
 Jeff Porcaro (1954–1992), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Joe Porcaro (1930–2020), US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger
 Mike Porcaro (1955–2015), US-amerikanischer Rockbassist
 Steve Porcaro (* 1957), US-amerikanischer Keyboarder